Alonso de Aguilar puede referirse a las siguientes personas:

 Alfonso Fernández de Córdoba y Herrera (1447-1501), VI señor de Aguilar y alcaide de Córdoba;
 Alonso de Aguilar, el Joraique (f. 1548), bandolero morisco almeriense.
 Alonso de Aguilar, conquistador castellano de los siglos XV y XVI fallecido en Colombia.